Az országok listája az életminőség index alapján a világ egyik legnagyobb nem befektetési banki jellegű elemző és előrejelző intézetének, a londoni székhelyű Economist Intelligence Unit-nak  (EIU) Where to be born című tanulmánya, amely  megpróbálta felmérni és rangsorolni, hogy mely országok nyújtják a legjobb lehetőséget az egészséges, biztonságos és boldog élethez a következő években.

A felméréskor figyelembe vett szempontok:
 Az anyagi jólét az egy főre jutó GDP alapján mérve (dollárban, PPS-ben)
 A születéskor várható élettartam
 A családi élet minősége, elsősorban a válási ráta alapján
 A politikai szabadságjogok állapota
 Munkabiztonság (a munkanélküliségi ráta alapján)
 Éghajlat (két tényezővel mérve: a minimális és a maximális havi hőmérséklet átlagos eltérése 14 °C–tól, valamint a csapadékmennyiség)
 Személyes fizikai biztonság (elsősorban a nyilvántartásba vett gyilkosságok és egyéb bűncselekmények, továbbá a terrorizmus kockázatainak alapján)
 A közösségi élet minősége (a társadalmi szervezetekben való tagság alapján)
 A kormányzat (a korrupció nagyságával mérve)
 A nemek közötti egyenlőség

2013-as lista 
Magyarország Horvátországgal azonos eredményt ért el, és mindkettő a 46. helyen végzett a 2013-as felmérésben.

1988-as lista

Jegyzetek

Források 
 
 WOND - 2013
 The Economist

Kapcsolódó cikkek 
 Happy Planet Index
 Országok listája a boldogság index alapján

Országok rangsorolt listái